I Польская хоккейная лига - вторая по силе хоккейная лига Польши. Основана в 1955 году. В последние годы из-за недостатка финансирования количество участвующих команд постоянно сокращается. Так в сезоне 2013-14 в лиге выступают лишь 8 команд.

Состав сезона 2012/13 

 КХ Гданьск
 Легия (хоккейный клуб, Варшава)
 Напжод Янув
 Орлик (Ополе)
 Подхале
 Полония (хоккейный клуб, Бытом)
 СМС ПЗХЛ

Сезон 2012/2013

Сезон 2013/2014

Сезон 2014/2015

Ссылки 
 Официальный сайт I Польской хоккейной лиги 
 Первая польская хоккейная лига - информация  

Хоккейные лиги Польши